Bhagirathi-Hoogly, riu a Bengala (Índia)
 Riu Bhagirathi, riu de Uttarakhand afluent del Ganges (Índia)